Signe Thiel kan syfta på:

 Signe Maria Thiel (1869–1915), gift med Ernest Thiel 1897
 Signe Henschen (1885–1969), född Thiel, dotter till Ernest Thiel och Anna Josephson